

Rússia 
 Novopokrovka (Krasnoarmeiski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Novopokrovka (Anútxinski), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Novopokrovka (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia
 Novopokrovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Novopokrovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Novopokrovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia

Ucraïna 
 Novopokrovka (Khàrkiv), localitat de la província de Khàrkov, a Ucraïna